Playa de Santiago puede referirse a las localidades de:

Playa de Santiago: localidad de la isla de Tenerife (Canarias, España).
Playa de Santiago: localidad de la isla de La Gomera (Canarias, España).
Playa Santiago: en el municipio de Manzanillo, en Colima, México.